Салдимиров:

 Салдимиров, Денис Геральдович (род. 1980) — российский биатлонист.
 Салдимиров, Геральд Прокопьевич (род. 1956) — советский биатлонист, российский тренер по биатлону.